Il Campi Flegrei bianco è un vino DOC la cui produzione è consentita nella città metropolitana di Napoli.

Caratteristiche organolettiche 
colore: paglierino più o meno intenso
odore: vinoso, delicato
sapore: fresco, secco, armonico

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione 
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Vini DOC della provincia di Napoli
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Falanghina
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Biancolella
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Coda di Volpe